Juan Mónaco era o atual campeão, mas perdeu para Nicolás Almagro nas quartas de final. Fabio Fognini conquistou o título, derrotando Federico Delbonis na final por 4–6, 7–6(10–8), 6–2.

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Roger Federer (Semifinais)
 Tommy Haas (Quartas de final)
 Nicolás Almagro (Semifinais)
 Jerzy Janowicz (Terceira rodada, desistiu)
 Juan Mónaco (Quartas de final)
 Andreas Seppi (Segunda rodada)
 Alexandr Dolgopolov (Segunda rodada)
 Jérémy Chardy (Segunda rodada)

<li>  Benoît Paire (Terceira rodada)
<li>  Tommy Robredo (Segunda rodada)
<li>  Feliciano López (Terceira rodada)
<li>  Fabio Fognini (Campeão)
<li>  Mikhail Youzhny (Segunda rodada)
<li>  Fernando Verdasco (Quartas de final)
<li>  Ernests Gulbis (Segunda rodada)
<li>  Martin Kližan (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais

Qualificatório
Cabeças de chave

  Łukasz Kubot (Qualificado)
  Adrian Ungur (Qualificador)
  Sergiy Stakhovsky (Primeira rodada)
  Filippo Volandri (Primeira rodada)
  Martín Alund ''(Primeira rodada)
  Federico Delbonis (Qualificado)

<li> João Souza (Qualificador)
<li> Jan Hájek (Qualificado)
<li> Blaž Kavčič (Qualificado)
<li> Diego Sebastián Schwartzman (Qualificado)
<li> Andrey Golubev (Qualificado)
<li> Daniel Muñoz de la Nava (Qualificado)

Qualificados

  Łukasz Kubot
  Diego Sebastián Schwartzman
  Andrey Golubev

<ol start="4">
<li>  Jan Hájek
<li>  Blaž Kavčič
<li> ''' Federico Delbonis

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S